Хата (значения):

 Хата — название сельского дома в Белоруссии, Украине и на юге и западе России.
 Хата — жаргонное название дома, квартиры.

Фамилия 
  (род. 1932) — японский историк.
 Хата, Сюнроку (1879—1962) — маршал императорской армии Японии.
 Хата, Цутому (1935—2017) — японский политический деятель.

См. также 
 Хатов